Pub bezeichnet:

 eine Kneipe, siehe Pub
 ein Warenhaus in Stockholm, siehe PUB (Stockholm)
 frei zugängliche FTP-Server, siehe Pub (Server)

.pub ist eine Dateinamenserweiterung u. a. bei:

 Microsoft-Publisher-Dateien
 Ventura-Publisher-Dateien
 öffentlichen Schlüsseln von SSH-Dateien

PUB ist die Abkürzung für:

 Pommersches Urkundenbuch, Quellenedition zur pommerschen Geschichte

Siehe auch:

 PUP (Begriffsklärung)

Abkürzung